W przeszłości istniały różne gminy o tej samej nazwie:

 gmina Zabłocie – dawna gmina, powiat bialski, woj. lubelskie (z siedzibą w Zabłociu)
 gmina Zabłocie – dawna gmina, powiat kowelski, woj. wołyńskie
 gmina Zabłocie – dawna gmina, powiat żarski, woj. wrocławskie (do 6 lipca 1950) / zielonogórskie (z siedzibą w Zabłociu)
 gmina Zabłocie – dawna gmina, powiat żywiecki, woj. krakowskie (z siedzibą w Zabłociu)

Zobacz też: gmina Zabołocie, gmina Zabłoć